|}
Die Värmlandsbahn (), früher Nordvästra stambanan, ist eine elektrifizierte und eingleisige Hauptbahn zwischen Laxå in Närke und der Grenze zwischen Schweden und Norwegen westlich von Eda Glasbruk in Värmland. Die Bahn führt weiter nach Oslo über Kongsvinger und heißt in Norwegen Kongsvingerbanen. Die Värmlandsbahn stellt die schnellste Eisenbahnverbindung zwischen Oslo und Stockholm her und trägt im schwedischen Kursbuch die Nummer 70.

Geschichte 
Da seit 1865 bereits die Kongsvingerbahn von Oslo (damals Christiania) bis Charlottenberg in Betrieb war, wurde die Verbindung der beiden nordischen Hauptstädte unter Einschluss dieser Linie über Karlstad nach Laxå an der Västra stambanan Stockholm – Göteborg geplant. Die Eröffnung fand in mehreren Abschnitten statt: Am 2. Dezember 1866 wurde die erste Etappe zwischen Laxå und Kristinehamn eröffnet. Knapp ein Jahr später folgte die Strecke Arvika–Charlottenberg; 1869 wurde der Abschnitt Kristinehamn – Karlstad in Betrieb genommen. Das Reststück zwischen Karlstad und Arvika wurde zwei Jahre später fertiggestellt und die gesamte Strecke am 19. Juni 1871 feierlich dem Betrieb übergeben. Seit 1937 ist die Strecke zwischen Laxå und Charlottenberg elektrisch befahrbar; 1951 folgte der norwegische Abschnitt. 1962 wurde eine Kurve gebaut, die den Bahnhof Laxå umgeht, damit die Züge in der Relation Stockholm–Oslo ohne Fahrtrichtungswechsel verkehren können.

Betrieb

Fernverkehr 
Der Fernverkehr wird von SJ AB (SJ) betrieben. Es verkehren sowohl X2000- als auch lokbespannte InterCity-Züge hauptsächlich zwischen Stockholm und Karlstad. Einige IC-Züge werden über Kil nach Göteborg durchgebunden, ein X2000-Zugpaar verkehrt bis/ab Arvika. Nachdem die durchgängig von Oslo nach Stockholm verkehrenden X2000-Züge von der Gesellschaft Linx (einer Tochtergesellschaft von SJ und Norges Statsbaner) eingestellt wurden und der grenzüberschreitende Personenverkehr auf Verbindungen am Wochenende reduziert worden ist, verkehren seit Januar 2007 wieder täglich IC-Züge zwischen Stockholm und Oslo.

Zu bestimmten Zeiten (Wochenende, Sommerferien) gibt es eine Nachtzugverbindung Oslo – Stockholm über Karlstad.

Nahverkehr 
Nahverkehr wurde zwischen Kristinehamn und Charlottenberg bis 2009 von der Gesellschaft merresor im Auftrag von Värmlandstrafik mit Elektrotriebwagen vom Typ X53 (Bombardier Regina) betrieben. An Werktagen waren dabei seit 2007 zwei Züge bis Oslo durchgebunden. Seit 2009 erbringt Tågkompaniet (seit 24. April 2019 Vy Tåg) im Auftrag von Värmlandstrafik den Nahverkehr.

Der Abschnitt Karlstad – Kil wird zudem von Zügen der Bahnstrecke Kil–Torsby und der Vänerbana benutzt.

Güterverkehr 
Im umfangreichen Güterverkehr dominieren Green Cargo, CargoNet und Hector Rail. Früher waren auch Züge von BK Tåg und Ofotbanen AS auf der Strecke anzutreffen. Die Gesellschaft Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) betreibt zwischen Bofors, Strömtorp und Kristinehamn vor allem regionalen Güterverkehr mit Nydqvist-och-Holm-Dieselloks vom Typ TMY, T43 und Z65, wobei Kristinehamn im Normalfall der Ausgangspunkt der Züge ist.

Zukunft 
Um die Kapazität der Bahnstrecke sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr zu erhöhen, starteten Trafikverket, Region Värmland und die Gemeinde Karlstad 2011 das Projekt Tåg i tid („Pünktlicher Zug“). Im Rahmen dieses Projekts wurden bis Ende 2021 die Brücke über den Pråmkanal im Zentrum von Karlstad erneuert und ein neues Kreuzungsgleis angelegt. Auch beim Bahnhof Välsviken wurde ein neues Kreuzungsgleis sowie ein zusätzlicher Bahnsteig angelegt. Seit August 2021 wird ebenfalls ein neues Kreuzungsgleis beim Bahnhof Väse gebaut. Auf dem Abschnitt Kil–Laxå soll ab 2022 auf 110 Kilometer Länge der Oberbau erneuert werden. Außerdem soll der Bahnhof Karlstad C ab 2023 zum Reisezentrum mit Verknüpfung zum Busverkehr ausgebaut werden.

Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm 
Für die Verbindung von Oslo nach Stockholm werden Planungen verfolgt, die eine neue Bahnstrecke von Lilleström über Bjørkelangen nach Arvika in Schweden vorsehen. Diese zweigleisig zu bauende Strecke würde eine Verkürzung von bislang 155 km über Kongsvinger auf zukünftig 98 km mit sich bringen.

Weblinks 
 
 Fahrpläne in Schweden (schwedisch, englisch, deutsch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Örebro län
Bahnstrecke in Värmlands län